|-
|(34001)||2000 OR5|| align=right|13,5|| align=right|2,963|| align=right|0,156|| align=right|23,14|| align=right|5,101||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34002)||2000 OD6|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,053|| align=right|5,65|| align=right|3,466||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34003)||2000 OU6|| align=right|14,4|| align=right|2,413|| align=right|0,073|| align=right|9,60|| align=right|3,747||MBA||29. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34004)||2000 OS7|| align=right|14,3|| align=right|2,445|| align=right|0,227|| align=right|1,86|| align=right|3,824||MBA||30. julij 2000||Montelupo||M. Tombelli; D. Guidetti
|-
|(34005)||2000 OY7|| align=right|13,3|| align=right|3,059|| align=right|0,159|| align=right|11,47|| align=right|5,350||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34006)||2000 OQ9|| align=right|13,9|| align=right|2,538|| align=right|0,170|| align=right|12,06|| align=right|4,042||MBA||31. julij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(34007)||2000 OS11|| align=right|14,8|| align=right|2,674|| align=right|0,205|| align=right|2,77|| align=right|4,371||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34008)||2000 OB12|| align=right|15,4|| align=right|2,359|| align=right|0,234|| align=right|1,41|| align=right|3,623||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34009)||2000 OX12|| align=right|16,2|| align=right|2,419|| align=right|0,160|| align=right|1,00|| align=right|3,761||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34010)||2000 OH13|| align=right|15,1|| align=right|2,306|| align=right|0,157|| align=right|2,73|| align=right|3,500||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34011)||2000 OK14|| align=right|15,2|| align=right|2,401|| align=right|0,174|| align=right|1,71|| align=right|3,719||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34012)||2000 OD15|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,125|| align=right|3,45|| align=right|3,613||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34013)||2000 OG15|| align=right|15,2|| align=right|2,552|| align=right|0,218|| align=right|4,10|| align=right|4,076||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34014)||2000 OP15|| align=right|14,8|| align=right|2,565|| align=right|0,105|| align=right|2,18|| align=right|4,108||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34015)||2000 OR16|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,175|| align=right|1,67|| align=right|3,591||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34016)||2000 OY16|| align=right|15,4|| align=right|2,237|| align=right|0,163|| align=right|2,79|| align=right|3,344||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34017)||2000 OD17|| align=right|15,2|| align=right|2,777|| align=right|0,086|| align=right|1,76|| align=right|4,626||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34018)||2000 OK19|| align=right|14,2|| align=right|2,574|| align=right|0,092|| align=right|14,14|| align=right|4,128||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34019)||2000 OU19|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,099|| align=right|15,73|| align=right|4,074||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34020)||2000 ON21|| align=right|14,1|| align=right|2,380|| align=right|0,230|| align=right|20,20|| align=right|3,671||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34021)||2000 OW22|| align=right|15,3|| align=right|2,263|| align=right|0,099|| align=right|2,44|| align=right|3,403||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34022)||2000 OY23|| align=right|14,5|| align=right|3,054|| align=right|0,294|| align=right|2,07|| align=right|5,335||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34023)||2000 OH24|| align=right|14,7|| align=right|2,566|| align=right|0,274|| align=right|4,92|| align=right|4,110||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34024)||2000 OO24|| align=right|14,8|| align=right|2,447|| align=right|0,197|| align=right|3,77|| align=right|3,827||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34025)||2000 OX24|| align=right|15,4|| align=right|2,239|| align=right|0,165|| align=right|5,02|| align=right|3,349||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34026)||2000 OA25|| align=right|14,5|| align=right|2,398|| align=right|0,200|| align=right|2,70|| align=right|3,712||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34027)||2000 OL25|| align=right|15,8|| align=right|2,141|| align=right|0,055|| align=right|2,13|| align=right|3,131||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34028)||2000 OP25|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,114|| align=right|4,05|| align=right|3,378||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34029)||2000 OX25|| align=right|14,0|| align=right|2,797|| align=right|0,004|| align=right|6,08|| align=right|4,676||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34030)||2000 OM26|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,133|| align=right|5,52|| align=right|4,052||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34031)||2000 OU26|| align=right|15,3|| align=right|2,432|| align=right|0,174|| align=right|2,08|| align=right|3,791||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34032)||2000 OC27|| align=right|14,2|| align=right|2,627|| align=right|0,166|| align=right|11,06|| align=right|4,256||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34033)||2000 OH27|| align=right|13,4|| align=right|3,055|| align=right|0,080|| align=right|8,28|| align=right|5,338||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34034)||2000 OQ27|| align=right|15,5|| align=right|2,644|| align=right|0,180|| align=right|0,90|| align=right|4,299||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34035)||2000 OV27|| align=right|13,2|| align=right|2,535|| align=right|0,138|| align=right|15,84|| align=right|4,036||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34036)||2000 OX27|| align=right|13,1|| align=right|2,314|| align=right|0,216|| align=right|23,25|| align=right|3,520||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34037)||2000 OZ27|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,111|| align=right|15,25|| align=right|4,305||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34038)||2000 OA28|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,105|| align=right|4,52|| align=right|3,458||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34039)||2000 OB29|| align=right|14,8|| align=right|2,457|| align=right|0,094|| align=right|5,55|| align=right|3,850||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34040)||2000 OX30|| align=right|14,0|| align=right|2,770|| align=right|0,163|| align=right|7,82|| align=right|4,609||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34041)||2000 OD31|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,174|| align=right|13,65|| align=right|4,069||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34042)||2000 OQ31|| align=right|15,6|| align=right|2,252|| align=right|0,112|| align=right|2,46|| align=right|3,378||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34043)||2000 OS31|| align=right|14,1|| align=right|2,760|| align=right|0,146|| align=right|13,09|| align=right|4,583||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34044)||2000 OZ31|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,066|| align=right|5,13|| align=right|3,437||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34045)||2000 OD34|| align=right|14,3|| align=right|2,577|| align=right|0,271|| align=right|5,95|| align=right|4,136||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34046)||2000 OQ34|| align=right|13,9|| align=right|3,063|| align=right|0,056|| align=right|10,12|| align=right|5,360||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34047)||2000 OJ35|| align=right|15,3|| align=right|2,398|| align=right|0,131|| align=right|5,32|| align=right|3,713||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34048)||2000 OR35|| align=right|16,2|| align=right|2,213|| align=right|0,261|| align=right|7,87|| align=right|3,290||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34049)||2000 ON36|| align=right|15,1|| align=right|2,804|| align=right|0,141|| align=right|5,66|| align=right|4,695||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34050)||2000 OU36|| align=right|14,1|| align=right|2,734|| align=right|0,152|| align=right|11,67|| align=right|4,519||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34051)||2000 OK37|| align=right|14,5|| align=right|3,056|| align=right|0,215|| align=right|12,82|| align=right|5,341||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34052)||2000 OL37|| align=right|12,7|| align=right|2,684|| align=right|0,082|| align=right|22,21|| align=right|4,397||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34053)||2000 OF38|| align=right|14,3|| align=right|2,921|| align=right|0,121|| align=right|8,12|| align=right|4,992||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34054)||2000 OE39|| align=right|13,6|| align=right|3,040|| align=right|0,119|| align=right|9,76|| align=right|5,300||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34055)||2000 OU41|| align=right|14,4|| align=right|2,600|| align=right|0,148|| align=right|12,88|| align=right|4,193||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34056)||2000 OJ42|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,123|| align=right|10,07|| align=right|4,385||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34057)||2000 ON44|| align=right|14,1|| align=right|2,582|| align=right|0,169|| align=right|13,44|| align=right|4,148||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34058)||2000 OT44|| align=right|13,5|| align=right|2,536|| align=right|0,192|| align=right|12,34|| align=right|4,038||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34059)||2000 OS45|| align=right|13,9|| align=right|3,081|| align=right|0,143|| align=right|10,34|| align=right|5,407||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34060)||2000 OZ45|| align=right|12,5|| align=right|2,814|| align=right|0,170|| align=right|7,82|| align=right|4,720||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34061)||2000 OC48|| align=right|14,0|| align=right|2,374|| align=right|0,053|| align=right|8,40|| align=right|3,657||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34062)||2000 OD48|| align=right|13,7|| align=right|3,082|| align=right|0,239|| align=right|6,37|| align=right|5,410||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34063)||2000 OA49|| align=right|14,1|| align=right|2,324|| align=right|0,199|| align=right|5,16|| align=right|3,542||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34064)||2000 OK51|| align=right|13,6|| align=right|3,091|| align=right|0,278|| align=right|10,44|| align=right|5,434||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34065)||2000 OD52|| align=right|13,5|| align=right|2,524|| align=right|0,138|| align=right|15,30|| align=right|4,009||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34066)||2000 OS52|| align=right|13,8|| align=right|3,129|| align=right|0,132|| align=right|2,40|| align=right|5,533||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34067)||2000 OA55|| align=right|14,4|| align=right|3,326|| align=right|0,160|| align=right|1,03|| align=right|6,065||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34068)||2000 OB56|| align=right|15,5|| align=right|2,994|| align=right|0,153|| align=right|0,34|| align=right|5,181||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34069)||2000 OZ56|| align=right|13,9|| align=right|3,163|| align=right|0,066|| align=right|8,54|| align=right|5,625||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34070)||2000 OK57|| align=right|14,2|| align=right|3,169|| align=right|0,151|| align=right|11,18|| align=right|5,640||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34071)||2000 OT57|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,171|| align=right|8,57|| align=right|3,743||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34072)||2000 OU58|| align=right|16,1|| align=right|2,259|| align=right|0,071|| align=right|2,00|| align=right|3,395||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34073)||2000 OW58|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,113|| align=right|3,38|| align=right|4,547||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34074)||2000 OG59|| align=right|15,7|| align=right|2,408|| align=right|0,141|| align=right|1,91|| align=right|3,735||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34075)||2000 OE60|| align=right|13,7|| align=right|3,203|| align=right|0,118|| align=right|4,69|| align=right|5,733||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34076)||2000 OK60|| align=right|15,4|| align=right|2,710|| align=right|0,188|| align=right|2,47|| align=right|4,461||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|34077 Yoshiakifuse||2000 OV68|| align=right|15,0|| align=right|2,802|| align=right|0,070|| align=right|4,16|| align=right|4,690||MBA||30. julij 2000||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(34078)||2000 PF|| align=right|14,1|| align=right|2,582|| align=right|0,213|| align=right|13,90|| align=right|4,149||MBA||1. avgust 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(34079)||2000 PD1|| align=right|14,7|| align=right|2,372|| align=right|0,128|| align=right|6,78|| align=right|3,652||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34080)||2000 PE1|| align=right|15,4|| align=right|2,704|| align=right|0,095|| align=right|2,64|| align=right|4,446||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34081)||2000 PH1|| align=right|14,3|| align=right|2,334|| align=right|0,107|| align=right|7,12|| align=right|3,566||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34082)||2000 PL2|| align=right|13,6|| align=right|3,048|| align=right|0,133|| align=right|10,50|| align=right|5,320||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34083)||2000 PE4|| align=right|15,4|| align=right|2,542|| align=right|0,188|| align=right|6,38|| align=right|4,053||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34084)||2000 PM4|| align=right|14,9|| align=right|2,524|| align=right|0,045|| align=right|11,37|| align=right|4,009||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34085)||2000 PE5|| align=right|15,3|| align=right|2,680|| align=right|0,045|| align=right|3,13|| align=right|4,387||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34086)||2000 PP5|| align=right|14,3|| align=right|2,319|| align=right|0,077|| align=right|6,08|| align=right|3,531||MBA||5. avgust 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(34087)||2000 PA7|| align=right|14,5|| align=right|2,855|| align=right|0,096|| align=right|0,93|| align=right|4,822||MBA||1. avgust 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(34088)||2000 PC7|| align=right|15,4|| align=right|2,228|| align=right|0,081|| align=right|1,26|| align=right|3,325||MBA||6. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(34089)||2000 PL7|| align=right|15,2|| align=right|2,532|| align=right|0,102|| align=right|2,31|| align=right|4,028||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34090)||2000 PG10|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,071|| align=right|5,90|| align=right|3,388||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34091)||2000 PQ10|| align=right|13,9|| align=right|3,058|| align=right|0,140|| align=right|11,73|| align=right|5,345||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34092)||2000 PF11|| align=right|14,5|| align=right|2,528|| align=right|0,092|| align=right|11,89|| align=right|4,020||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34093)||2000 PP11|| align=right|14,0|| align=right|2,645|| align=right|0,196|| align=right|12,39|| align=right|4,300||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34094)||2000 PV11|| align=right|14,2|| align=right|2,670|| align=right|0,140|| align=right|14,51|| align=right|4,362||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34095)||2000 PW11|| align=right|14,1|| align=right|2,626|| align=right|0,167|| align=right|14,55|| align=right|4,254||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34096)||2000 PC12|| align=right|13,9|| align=right|3,143|| align=right|0,104|| align=right|17,00|| align=right|5,572||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34097)||2000 PD12|| align=right|13,3|| align=right|3,172|| align=right|0,041|| align=right|22,74|| align=right|5,649||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34098)||2000 PM12|| align=right|13,7|| align=right|3,168|| align=right|0,094|| align=right|10,46|| align=right|5,638||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34099)||2000 PT12|| align=right|14,0|| align=right|2,969|| align=right|0,023|| align=right|8,50|| align=right|5,116||MBA||8. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34100)||2000 PQ13|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,136|| align=right|6,77|| align=right|3,649||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34101)||2000 PT15|| align=right|15,1|| align=right|2,335|| align=right|0,104|| align=right|6,10|| align=right|3,568||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34102)||2000 PO16|| align=right|14,8|| align=right|3,015|| align=right|0,048|| align=right|2,69|| align=right|5,235||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34103)||2000 PP17|| align=right|15,0|| align=right|2,927|| align=right|0,107|| align=right|2,55|| align=right|5,007||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34104)||2000 PY19|| align=right|15,1|| align=right|2,754|| align=right|0,055|| align=right|8,92|| align=right|4,569||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34105)||2000 PD20|| align=right|13,8|| align=right|2,664|| align=right|0,151|| align=right|14,13|| align=right|4,348||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34106)||2000 PP22|| align=right|14,3|| align=right|2,326|| align=right|0,198|| align=right|3,84|| align=right|3,546||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34107)||2000 PX22|| align=right|14,7|| align=right|3,079|| align=right|0,171|| align=right|2,53|| align=right|5,401||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34108)||2000 PN23|| align=right|14,8|| align=right|2,971|| align=right|0,247|| align=right|1,23|| align=right|5,120||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34109)||2000 PX23|| align=right|15,1|| align=right|2,400|| align=right|0,178|| align=right|2,09|| align=right|3,716||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34110)||2000 PX24|| align=right|14,2|| align=right|3,041|| align=right|0,160|| align=right|10,17|| align=right|5,301||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34111)||2000 PZ24|| align=right|13,2|| align=right|3,228|| align=right|0,123|| align=right|9,99|| align=right|5,799||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34112)||2000 PC25|| align=right|14,0|| align=right|3,248|| align=right|0,066|| align=right|16,66|| align=right|5,853||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34113)||2000 PL25|| align=right|15,6|| align=right|2,219|| align=right|0,054|| align=right|6,20|| align=right|3,305||MBA||3. avgust 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(34114)||2000 PU26|| align=right|13,1|| align=right|2,983|| align=right|0,085|| align=right|9,66|| align=right|5,150||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34115)||2000 PV26|| align=right|13,8|| align=right|2,546|| align=right|0,180|| align=right|11,40|| align=right|4,063||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34116)||2000 PW26|| align=right|12,8|| align=right|3,017|| align=right|0,024|| align=right|11,00|| align=right|5,239||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34117)||2000 PA27|| align=right|14,8|| align=right|2,532|| align=right|0,056|| align=right|1,95|| align=right|4,028||MBA||9. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34118)||2000 PC27|| align=right|15,0|| align=right|2,177|| align=right|0,008|| align=right|4,35|| align=right|3,211||MBA||9. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34119)||2000 PY27|| align=right|12,5|| align=right|3,175|| align=right|0,153|| align=right|28,46|| align=right|5,658||MBA||9. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34120)||2000 PL28|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,146|| align=right|7,61|| align=right|3,640||MBA||4. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34121)||2000 PJ29|| align=right|14,4|| align=right|2,692|| align=right|0,083|| align=right|10,19|| align=right|4,417||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34122)||2000 PQ29|| align=right|14,8|| align=right|2,279|| align=right|0,206|| align=right|10,14|| align=right|3,440||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34123)||2000 QD|| align=right|13,2|| align=right|2,810|| align=right|0,204|| align=right|7,92|| align=right|4,709||MBA||25. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(34124)||2000 QS|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,162|| align=right|2,23|| align=right|3,712||MBA||22. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(34125)||2000 QZ|| align=right|15,1|| align=right|3,169|| align=right|0,169|| align=right|1,72|| align=right|5,641||MBA||23. avgust 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(34126)||2000 QA1|| align=right|14,9|| align=right|2,757|| align=right|0,166|| align=right|1,05|| align=right|4,578||MBA||23. avgust 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(34127)||2000 QN2|| align=right|15,5|| align=right|2,707|| align=right|0,101|| align=right|2,93|| align=right|4,454||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34128)||2000 QO2|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,090|| align=right|9,32|| align=right|5,208||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34129)||2000 QN3|| align=right|15,0|| align=right|2,869|| align=right|0,072|| align=right|1,18|| align=right|4,858||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34130)||2000 QW3|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,109|| align=right|6,19|| align=right|3,541||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34131)||2000 QY3|| align=right|15,3|| align=right|2,294|| align=right|0,065|| align=right|6,07|| align=right|3,475||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34132)||2000 QX4|| align=right|15,8|| align=right|2,242|| align=right|0,165|| align=right|3,00|| align=right|3,357||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34133)||2000 QU5|| align=right|15,0|| align=right|2,925|| align=right|0,033|| align=right|2,17|| align=right|5,002||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34134)||2000 QW5|| align=right|15,6|| align=right|2,618|| align=right|0,088|| align=right|0,66|| align=right|4,235||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34135)||2000 QX5|| align=right|15,4|| align=right|3,157|| align=right|0,141|| align=right|0,93|| align=right|5,607||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34136)||2000 QF6|| align=right|14,9|| align=right|2,273|| align=right|0,117|| align=right|5,37|| align=right|3,427||MBA||24. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|34137 Lonnielinda||2000 QL6|| align=right|16,2|| align=right|2,406|| align=right|0,196|| align=right|2,65|| align=right|3,730||MBA||21. avgust 2000||Terre Haute||C. Wolfe
|-
|34138 Frasso Sabino||2000 QE9|| align=right|14,3|| align=right|2,600|| align=right|0,189|| align=right|15,61|| align=right|4,193||MBA||25. avgust 2000||Frasso Sabino||Frasso Sabino
|-
|(34139)||2000 QU10|| align=right|14,3|| align=right|3,109|| align=right|0,200|| align=right|2,21|| align=right|5,481||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34140)||2000 QE11|| align=right|15,2|| align=right|2,683|| align=right|0,156|| align=right|11,21|| align=right|4,394||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34141)||2000 QZ11|| align=right|14,5|| align=right|2,907|| align=right|0,042|| align=right|1,12|| align=right|4,956||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34142)||2000 QE12|| align=right|15,0|| align=right|3,153|| align=right|0,143|| align=right|0,94|| align=right|5,598||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34143)||2000 QE13|| align=right|15,6|| align=right|2,551|| align=right|0,102|| align=right|2,33|| align=right|4,073||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34144)||2000 QX14|| align=right|15,5|| align=right|2,278|| align=right|0,032|| align=right|2,64|| align=right|3,438||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34145)||2000 QV15|| align=right|15,1|| align=right|3,080|| align=right|0,117|| align=right|1,94|| align=right|5,404||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34146)||2000 QH16|| align=right|14,3|| align=right|3,239|| align=right|0,141|| align=right|9,30|| align=right|5,828||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34147)||2000 QV16|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,068|| align=right|3,30|| align=right|4,284||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34148)||2000 QX16|| align=right|14,5|| align=right|2,439|| align=right|0,059|| align=right|3,47|| align=right|3,807||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34149)||2000 QL17|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,149|| align=right|2,22|| align=right|3,693||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34150)||2000 QK18|| align=right|15,5|| align=right|2,193|| align=right|0,133|| align=right|3,42|| align=right|3,247||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34151)||2000 QH19|| align=right|16,4|| align=right|2,284|| align=right|0,047|| align=right|1,03|| align=right|3,452||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34152)||2000 QW19|| align=right|15,3|| align=right|2,992|| align=right|0,113|| align=right|2,68|| align=right|5,174||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34153)||2000 QZ19|| align=right|14,8|| align=right|3,176|| align=right|0,194|| align=right|2,34|| align=right|5,659||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34154)||2000 QC20|| align=right|15,8|| align=right|2,475|| align=right|0,152|| align=right|3,17|| align=right|3,893||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34155)||2000 QJ22|| align=right|13,3|| align=right|2,426|| align=right|0,256|| align=right|11,52|| align=right|3,778||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34156)||2000 QT22|| align=right|14,5|| align=right|2,364|| align=right|0,141|| align=right|4,70|| align=right|3,633||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34157)||2000 QU22|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,105|| align=right|3,61|| align=right|3,599||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34158)||2000 QB24|| align=right|15,4|| align=right|2,912|| align=right|0,072|| align=right|1,29|| align=right|4,967||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34159)||2000 QJ24|| align=right|14,7|| align=right|2,726|| align=right|0,093|| align=right|5,37|| align=right|4,501||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34160)||2000 QS26|| align=right|14,9|| align=right|2,227|| align=right|0,169|| align=right|5,75|| align=right|3,324||MBA||26. avgust 2000||Kleť||Klet
|-
|(34161)||2000 QC27|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,112|| align=right|2,73|| align=right|3,353||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34162)||2000 QV27|| align=right|14,3|| align=right|2,894|| align=right|0,045|| align=right|2,85|| align=right|4,921||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34163)||2000 QY27|| align=right|15,4|| align=right|2,279|| align=right|0,076|| align=right|3,42|| align=right|3,440||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34164)||2000 QQ28|| align=right|15,2|| align=right|2,212|| align=right|0,112|| align=right|3,99|| align=right|3,289||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34165)||2000 QW28|| align=right|14,5|| align=right|2,938|| align=right|0,096|| align=right|2,35|| align=right|5,035||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34166)||2000 QQ30|| align=right|14,3|| align=right|2,315|| align=right|0,107|| align=right|6,35|| align=right|3,521||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34167)||2000 QS30|| align=right|13,4|| align=right|2,976|| align=right|0,100|| align=right|10,44|| align=right|5,134||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34168)||2000 QP31|| align=right|16,0|| align=right|2,322|| align=right|0,106|| align=right|6,02|| align=right|3,537||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34169)||2000 QA33|| align=right|15,3|| align=right|3,044|| align=right|0,072|| align=right|11,67|| align=right|5,310||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34170)||2000 QX33|| align=right|14,8|| align=right|2,443|| align=right|0,170|| align=right|4,27|| align=right|3,818||MBA||26. avgust 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(34171)||2000 QZ34|| align=right|14,9|| align=right|2,469|| align=right|0,089|| align=right|5,82|| align=right|3,878||MBA||26. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(34172)||2000 QU37|| align=right|14,9|| align=right|2,662|| align=right|0,150|| align=right|2,20|| align=right|4,343||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34173)||2000 QY37|| align=right|14,5|| align=right|2,633|| align=right|0,174|| align=right|12,84|| align=right|4,272||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34174)||2000 QP38|| align=right|13,4|| align=right|3,180|| align=right|0,201|| align=right|17,67|| align=right|5,670||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34175)||2000 QG39|| align=right|14,9|| align=right|2,588|| align=right|0,137|| align=right|4,14|| align=right|4,162||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34176)||2000 QT39|| align=right|15,2|| align=right|2,738|| align=right|0,102|| align=right|7,89|| align=right|4,530||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34177)||2000 QD40|| align=right|14,8|| align=right|2,926|| align=right|0,092|| align=right|3,03|| align=right|5,005||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34178)||2000 QM41|| align=right|14,7|| align=right|2,739|| align=right|0,009|| align=right|5,68|| align=right|4,532||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34179)||2000 QT41|| align=right|15,5|| align=right|3,020|| align=right|0,139|| align=right|2,35|| align=right|5,247||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34180)||2000 QP42|| align=right|15,3|| align=right|2,709|| align=right|0,037|| align=right|1,22|| align=right|4,459||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34181)||2000 QT42|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,155|| align=right|1,54|| align=right|3,602||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34182)||2000 QC44|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,071|| align=right|2,14|| align=right|4,288||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34183)||2000 QG44|| align=right|14,6|| align=right|3,130|| align=right|0,184|| align=right|0,25|| align=right|5,536||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34184)||2000 QZ44|| align=right|15,8|| align=right|2,989|| align=right|0,133|| align=right|5,51|| align=right|5,167||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34185)||2000 QP47|| align=right|13,8|| align=right|3,007|| align=right|0,097|| align=right|10,97|| align=right|5,213||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34186)||2000 QT47|| align=right|14,5|| align=right|3,151|| align=right|0,130|| align=right|11,91|| align=right|5,592||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34187)||2000 QW47|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,189|| align=right|0,83|| align=right|5,414||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34188)||2000 QB48|| align=right|15,3|| align=right|2,723|| align=right|0,124|| align=right|0,99|| align=right|4,493||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34189)||2000 QD48|| align=right|15,1|| align=right|2,483|| align=right|0,101|| align=right|6,53|| align=right|3,911||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34190)||2000 QA49|| align=right|15,4|| align=right|2,738|| align=right|0,025|| align=right|6,42|| align=right|4,530||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34191)||2000 QR49|| align=right|14,9|| align=right|2,388|| align=right|0,043|| align=right|5,70|| align=right|3,689||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34192)||2000 QE50|| align=right|14,4|| align=right|2,800|| align=right|0,086|| align=right|2,25|| align=right|4,686||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34193)||2000 QT52|| align=right|14,1|| align=right|3,000|| align=right|0,020|| align=right|5,46|| align=right|5,197||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34194)||2000 QW52|| align=right|15,3|| align=right|2,758|| align=right|0,052|| align=right|5,32|| align=right|4,581||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34195)||2000 QA54|| align=right|14,9|| align=right|2,790|| align=right|0,033|| align=right|13,49|| align=right|4,659||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34196)||2000 QB54|| align=right|13,7|| align=right|2,616|| align=right|0,213|| align=right|8,77|| align=right|4,230||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34197)||2000 QD54|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,132|| align=right|7,98|| align=right|3,377||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34198)||2000 QM54|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,102|| align=right|3,35|| align=right|4,090||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34199)||2000 QV54|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,159|| align=right|2,91|| align=right|3,536||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34200)||2000 QW54|| align=right|15,2|| align=right|2,414|| align=right|0,156|| align=right|2,94|| align=right|3,751||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34201)||2000 QX54|| align=right|13,8|| align=right|2,973|| align=right|0,108|| align=right|9,55|| align=right|5,126||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34202)||2000 QB55|| align=right|15,2|| align=right|2,723|| align=right|0,111|| align=right|8,30|| align=right|4,492||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34203)||2000 QO55|| align=right|15,0|| align=right|2,796|| align=right|0,081|| align=right|7,20|| align=right|4,674||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34204)||2000 QR55|| align=right|14,5|| align=right|2,712|| align=right|0,099|| align=right|6,92|| align=right|4,465||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34205)||2000 QR57|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,167|| align=right|4,65|| align=right|3,610||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34206)||2000 QM60|| align=right|15,5|| align=right|2,884|| align=right|0,058|| align=right|3,10|| align=right|4,896||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34207)||2000 QR65|| align=right|14,0|| align=right|3,039|| align=right|0,024|| align=right|9,80|| align=right|5,296||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34208)||2000 QR66|| align=right|15,2|| align=right|2,739|| align=right|0,201|| align=right|4,80|| align=right|4,532||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34209)||2000 QP67|| align=right|13,9|| align=right|2,672|| align=right|0,133|| align=right|13,30|| align=right|4,367||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34210)||2000 QV67|| align=right|12,9|| align=right|3,131|| align=right|0,207|| align=right|11,14|| align=right|5,539||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34211)||2000 QE68|| align=right|13,8|| align=right|2,973|| align=right|0,117|| align=right|11,27|| align=right|5,124||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34212)||2000 QZ68|| align=right|14,6|| align=right|2,777|| align=right|0,090|| align=right|2,93|| align=right|4,628||MBA||28. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(34213)||2000 QF69|| align=right|15,2|| align=right|3,011|| align=right|0,125|| align=right|9,72|| align=right|5,224||MBA||26. avgust 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(34214)||2000 QA72|| align=right|14,9|| align=right|2,548|| align=right|0,187|| align=right|14,12|| align=right|4,065||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34215)||2000 QD72|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,115|| align=right|2,60|| align=right|4,120||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34216)||2000 QK75|| align=right|13,8|| align=right|2,964|| align=right|0,111|| align=right|5,30|| align=right|5,103||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34217)||2000 QA78|| align=right|13,9|| align=right|2,476|| align=right|0,181|| align=right|6,12|| align=right|3,895||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34218)||2000 QC78|| align=right|14,7|| align=right|3,139|| align=right|0,175|| align=right|5,55|| align=right|5,560||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34219)||2000 QM80|| align=right|15,3|| align=right|2,734|| align=right|0,166|| align=right|4,50|| align=right|4,521||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34220)||2000 QO84|| align=right|14,8|| align=right|2,341|| align=right|0,168|| align=right|6,43|| align=right|3,580||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34221)||2000 QW84|| align=right|12,9|| align=right|2,965|| align=right|0,026|| align=right|8,12|| align=right|5,105||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34222)||2000 QS85|| align=right|14,8|| align=right|3,001|| align=right|0,113|| align=right|10,37|| align=right|5,199||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34223)||2000 QD87|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,120|| align=right|13,80|| align=right|4,182||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34224)||2000 QG87|| align=right|14,9|| align=right|2,291|| align=right|0,169|| align=right|5,26|| align=right|3,466||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34225)||2000 QT87|| align=right|14,1|| align=right|2,382|| align=right|0,159|| align=right|4,96|| align=right|3,675||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34226)||2000 QM88|| align=right|14,5|| align=right|2,540|| align=right|0,235|| align=right|4,39|| align=right|4,048||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34227)||2000 QX89|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,067|| align=right|5,54|| align=right|3,440||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34228)||2000 QF90|| align=right|13,6|| align=right|3,165|| align=right|0,203|| align=right|9,86|| align=right|5,631||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34229)||2000 QE92|| align=right|16,2|| align=right|2,250|| align=right|0,107|| align=right|3,26|| align=right|3,375||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34230)||2000 QF93|| align=right|12,5|| align=right|3,114|| align=right|0,156|| align=right|18,47|| align=right|5,493||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34231)||2000 QL93|| align=right|14,5|| align=right|2,995|| align=right|0,094|| align=right|9,87|| align=right|5,182||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34232)||2000 QL94|| align=right|13,9|| align=right|2,978|| align=right|0,089|| align=right|10,72|| align=right|5,139||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34233)||2000 QD95|| align=right|15,5|| align=right|2,775|| align=right|0,061|| align=right|5,48|| align=right|4,622||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34234)||2000 QS95|| align=right|14,9|| align=right|2,353|| align=right|0,083|| align=right|6,56|| align=right|3,610||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34235)||2000 QZ95|| align=right|14,6|| align=right|2,389|| align=right|0,146|| align=right|2,92|| align=right|3,691||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34236)||2000 QJ96|| align=right|14,2|| align=right|2,887|| align=right|0,043|| align=right|2,85|| align=right|4,904||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34237)||2000 QO96|| align=right|15,0|| align=right|2,543|| align=right|0,156|| align=right|8,06|| align=right|4,054||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34238)||2000 QU96|| align=right|14,6|| align=right|3,161|| align=right|0,244|| align=right|2,65|| align=right|5,620||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34239)||2000 QX96|| align=right|14,7|| align=right|2,996|| align=right|0,099|| align=right|2,70|| align=right|5,185||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34240)||2000 QP98|| align=right|14,2|| align=right|2,968|| align=right|0,092|| align=right|9,95|| align=right|5,112||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34241)||2000 QZ98|| align=right|14,3|| align=right|3,071|| align=right|0,170|| align=right|5,53|| align=right|5,381||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34242)||2000 QD100|| align=right|15,1|| align=right|2,178|| align=right|0,104|| align=right|3,87|| align=right|3,214||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34243)||2000 QR100|| align=right|13,3|| align=right|2,969|| align=right|0,095|| align=right|10,97|| align=right|5,114||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34244)||2000 QF101|| align=right|13,7|| align=right|2,920|| align=right|0,103|| align=right|7,04|| align=right|4,989||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34245)||2000 QG101|| align=right|15,0|| align=right|2,374|| align=right|0,127|| align=right|6,07|| align=right|3,657||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34246)||2000 QO102|| align=right|15,6|| align=right|2,244|| align=right|0,164|| align=right|4,10|| align=right|3,360||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34247)||2000 QC103|| align=right|13,2|| align=right|3,022|| align=right|0,050|| align=right|10,27|| align=right|5,253||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34248)||2000 QE104|| align=right|14,1|| align=right|3,054|| align=right|0,062|| align=right|12,47|| align=right|5,337||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34249)||2000 QY108|| align=right|15,0|| align=right|2,723|| align=right|0,136|| align=right|5,04|| align=right|4,493||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34250)||2000 QA112|| align=right|15,3|| align=right|2,291|| align=right|0,102|| align=right|9,08|| align=right|3,468||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov